Полутежката класика, първоначално Глобалните полутежки серии, е кеч турнир на WWE в гр. Уинтър Парк, щата Флорида, излъчван по WWE Network, в който участниците са не по-тежки от 93 кг.

Квалификационни мачове за турнира се провеждат в някои независими компании, включително добре познатите Revolution Pro Wrestling, PROGRESS и EVOLVE. Много кечисти в полутежка категория от целия свят имат шанса да се класират за турнира между 32 души, който се провежда на 4 дати: 23 юни, 14 юли, 26 август и 14 септември 2016 г.

Класиращи мачове 
 PROGRESS Wrestling – Глава 29 – 24 април (Electric Ballroom – Камдън Таун, Лондон)

 Revolution Pro Wrestling – На живо в Кокпит 8 – 1 май (Cockpit Theatre – Мерилбон, Лондон)

 EVOLVE Wresting – Развитие 61 – 7 май (La Boom – Уудсайд, Куинс, Ню Йорк)

 EVOLVE Wresting – Развитие 63, Полутежка искра – 11 юни (Downtown Recreation Complex – Орландо, Флорида)

1 След като Тони Нийс печели елиминационния мач Полутежка искра, той се класира за турнира.

Участници 
Участниците от NXT Рич Суон, Томасо Чампа и Джони Гаргано заедно с международните Зак Сейбър младши, Ноам Дар, ХоХо Лун и Акира Тозауа са обявени за Полутежката класика, която започва с квалификационни мачове. Друг атлет посочва участието си на 2 април, когато Линсе Дорадо обявява на независимо шоу в Орландо, Флорида, че ще участва в сериите. На 24 април, PROGRESS Глава 29, Сейбър младши и Джак Галахър печелят своите квалификационни мачове, докато на 7 май на Развитие 61, Ти Джей Пъркинс и Дрю Гулак също се присъединяват в сериите. На 11 юни на Развитие 63, Тони Нийс побеждава Джони Гаргано, Дрю Гулак, Ти Джей Пъркинс и Линсе Дорадо, класирайки се за турнира. Два дена по-късно, WWE официално обявяват всичките 32 кечисти, участващи в турнира. Първоначално бразилският кечист Зумби е трябвало да участва в Полутежката класика, но заради проблеми с визата си, което не се е знаело от WWE дотогава, е заместен от Мустафа Али. На 6 юли, по време на Турнлогията – специално едночасово шоу, водено от Даниъл Брайън, Мауро Рунало и Кори Грейвс, се разкрива целият процес на турнира.

2 Този участник е заместник на друг, който е изваден от турнира.

Заместници 
Ако в турнирът участник претърпи контузия или е по-тежък от 93 килограма ще бъде заместен от тези участници:

Заместени 
Тези участници са извадени от турнира по определена причина и следователно са заместени от друг участник.

Излъчване

Съдии

Финалът

Последствия 
Преди финалният мач между Ти Джей Пъркинс и Гран Металик да започне, Трите Хикса обявява, че победителя в мача ще стане първият Шампион в полутежка категория на WWE. Също така, Пъркинс, Металик, Акира Тозауа, Джак Галахър, Брайън Кендрик, Седрик Алекзандър, Ноам Дар и Линсе Дорадо получават договор на WWE. На 15 юли, Pro Wrestling Torch докладва, че Кота Ибуши е подписал договор на NXT с WWE. В интервю, публикувано на 25 юли, обаче, Ибуши признава, че му е бил предложен договор, но не го е подписвал. След турнирът, Pro Wrestling Torch се връща за по ранния си доклад и съобщава, че Ибуши не се е съгласил да подписва с WWE след турнирът, което е фактора за загубата му.

Турнир

Резултати извън турнира 
Тези мачове се провеждат по време на записването от 14 юли и 26 август и на живото двучасово шоу:

 Ти Ем 61 (Ник Милър и Шейн Торн) победиха Шон Малута и Мустафа Али (14 юли, тъмен мач)
 Идео Итами победи Ърнест Алекзандър (26 август, тъмен мач)
 Седрик Алекзандър победи Они Лоркан (26 август, WWE.com/YouTube)
 Тони Нийс и Дрю Гулак победиха Линсе Дорадо и Кенет Джонсън (26 август, WWE.com/YouTube)
 Боливуд Бойз (Гърв Сийра и Харв Сийра) победиха Шон Малута и Ария Давари (26 август, WWE.com/YouTube)
 Боливуд Бойз победиха Шон Малута и Дани Бърч (14 септември, тъмен мач)
 DIY (Джони Гаргано и Томасо Чампа) победиха Седрик Алекзандър и Ноам Дар (14 септември, WWE Network)

Вижте също 
 WWE Network събития
 Титла в полутежка категория на WWE

Външни препратки 
 CWC.com

Източници 

Кеч турнири в Уинтър Парк